El término herencia hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 En las ciencias de la vida y la salud, la herencia, el proceso por el cual se transmiten, de generación en generación, las características fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e incluso algunos conductuales de los seres vivos.
 Herencia Mendeliana en el Hombre, base de datos que cataloga todas las enfermedades conocidas que incluyen un componente genético.
 En la informática, la herencia, el mecanismo utilizado para alcanzar algunos de los objetivos en el desarrollo de software.
 La herencia múltiple, característica de los lenguajes de programación orientada a objetos en la que más de una superclase pueden transmitir comportamientos y características a una clase.

Ciencias sociales
 En el Derecho, la herencia, el acto jurídico mediante el cual una persona dispone, antes de fallecer, que se entreguen sus bienes, con los derechos y obligaciones correspondientes, a otra(s) persona(s).

En la sociología, la herencia cultural o patrimonio cultural de una comunidad.
 Más específicamente, la herencia digital, el conjunto de bienes digitales (textos, fotografías, vídeos, otros archivos), accesos y rastro digital de una persona.

Cine

Argentina
 La herencia, película de 1964 dirigida por Ricardo Alventosa.
 La herencia, película del 2002 dirigida por Paula Hernández.
 La herencia, película del 2009 dirigida por Sergio Smuckler.

España
 Herencia, película del 2013 dirigida por Mario Bolaños.

Geografía
 Herencia (Ciudad Real), municipio de la provincia de Ciudad Real (España).

Televisión
 Herencia de amor, telenovela argentina de 2009.

Artículos con el término en inglés
 Heritage

Enlaces externos